Prusik ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Prusik (1896–1961), österreichischer Bergsteiger, Erfinder des Prusikknotens 
 Piotr Prusik (* 1968), polnischer Leichtathlet
 Waldemar Prusik (* 1961), polnischer Fußballspieler